Ноф-ха-Гали́ль (, ; до 2019 года — Нацра́т-Или́т, , буквально «Верхний Назарет», ) — город в Израиле.

География 
Ноф-а-Галиль расположен на высоте от 430 до 573 метров над уровнем моря в восточной части Назаретского горного хребта, который образует северную границу Изреельской долины в Нижней Галилее. В северной части города возвышается гора Хар-Йона (573 м).

История города

Основание города 
На месте современного Ноф-а-Галиль издавна селились первобытные племена. Археологи нашли в здешних пещерах захоронение, возраст которого превышает 30 000 лет. Первобытных людей привлекали сюда как плодородные почвы, так и окружающие территорию горы, защищавшие их поселения от врагов. Известным памятником древности является городище Ксулот. Во время археологической разведки здесь были найдены глиняные масляные светильники, несколько амфор. Эти находки выставлены в холле мэрии Нацрат Илита.
Напротив микрорайона Ар-Йона раскопаны остатки поселения, чей возраст датируется 8-м веком до н. э. Здесь когда-то находился библейский город Гафхефер, место рождения пророка Ионы. Город был разграблен и исчез после еврейского восстания и разрушения Второго Храма. Известно, что в XVIII веке на этом месте была основана арабская деревня Машхад. Могила пророка находится в этой деревне.
На этом оживлённом перекрёстке дорог древней истории и было в 1953 году принято решение построить еврейский город. Вначале он назывался Кирьят Нацрат. Слово Кирья в переводе с иврита обозначает — городок. Идея создания еврейского города рядом с городом Назарет и среди арабских деревень принадлежала первому премьеру — министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. Он считал, что создание города изменит демографическую ситуацию в этом регионе и будет способствовать увеличению еврейского населения в Галилее.
Была и политическая причина создания здесь еврейского форпоста. Историк Г. Форман считает, что непосредственной причиной принятия решения о создании нового города в этом месте был исход местных выборов в 1954 году, когда в Назарете и других арабских селениях победу одержали коммунисты. Тогда руководством Израиля и было принято решение создать новый город, который будет привлекать новых жителей, создавая возможность изменить баланс политических сил в будущем.
Два года понадобилось на согласование проекта, а кроме того, решение строительства здесь города вызвало бурные протесты со стороны арабских владельцев земли, которые обратились в Верховный суд Израиля. В 1955 году Верховный суд принял решение об отчуждении земли под строительство, и оно началось в начале 1956 года.
Руководило строительством города Министерство обороны Израиля. Его возглавлял в то время Давид Бен-Гурион.

Кирьят-Нацрат 
16 марта 1956 генеральный директор министерства обороны Израиля Шимон Перес назначил майора Мордехая Алона председателем комиссии по развитию «Района Нацрата» (так тогда называлось это строительство).
Дальнейшее строительство Кирьят-Нацрата потребовало земельные площади. Это стало причиной для арабских протестов, которые привели в мае 1958 года беспорядков. Во время столкновений 30 человек получили ранения, и полиция арестовала многих из демонстрантов. Официальная торжественная церемония, где было объявлено о создании нового еврейского поселения, произошла 29 ноября 1956 года.
Для поселения в город необходимо было пройти собеседование в специальной комиссии. Леви Олами, один из первых жителей Нацрат Илита вспоминал:…такое собеседование он прошёл успешно. В Израиль он прибыл из Румынии в 1950 году. Было ему 18 лет. Служил в армии Израиля, затем жил в Хайфе. В это время в Израиле возникло движение: «Из больших городов — в деревню». И он с женой поехал жить и работать в мошав, расположенный около Тверии. В начале 1956 года переезжает в Кирьят-Нацрат, работает и занимается абсорбцией репатриантов (он знал идиш, иврит и румынский). Строительство многих новых поселений в Израиле в те годы начиналось с палаток, деревянных времянок. В Кирьят-Нацрате сразу стали строить каменные дома со всеми удобствами. Жилой массив, расположенный между улицами Арбель и Голан, а затем Тавор — был первой стадией жилищного строительства в городе.
В первые годы промышленных предприятий в городе ещё не было и вновь прибывшие занимались посадкой деревьев, а многие начали учиться на курсах компании «Солель Боне» и получили профессии строителей.
Первым был застроен микрорайон Раско, затем архитекторам было дано задание на проектирование новых районов: Дромит и Бен-Гурион. Бывший мэр города М. Ариав вспоминал: с 1956 по 1960 гг. было сдано 1424 квартиры, в среднем по 285 квартир в год.
В истории города был период, что некоторое время квартиры стояли незаселённые. А репатриантов встречало руководство города и сразу вручало ключи от новых квартир.
После Шестидневной войны увеличилась алия в Израиль и многие новые репатрианты стали приезжать в Кирьят-Нацрат. В эти годы в Кирьят-Нацрате началось вновь активное жилищное строительство. Так, за десять лет с 1960 по 1970 гг. было построено более 3600 квартир.
Выросло и количество жителей: с 4300 человек в 1961 году, до 15000 в 1972 году.
В первые годы строительства города, началось создание промышленных предприятий и мастерских. Известно, что первым крупным предприятием в городе стала фабрика «Ц. Д», открытая в 1958 году (нынешняя шоколадная фабрика, а также текстильная фабрика «Китан». Одним из первых предприятий города был и завод по производству автомобилей.

Нацрат-Илит 
В 1958 году город получил название «Нацрат-Илит», в 1966 году был утверждён герб города. Наиболее важный элемент помещён в середине герба: это цветок ирис, который произрастает в городе и окрестностях. С обеих сторон ветви с оливковых деревьев, растущих здесь. Сверху башня и корона — символ еврейского форпоста в Галилее, ниже цветка — шестерня и кирпичная кладка, символизирующая расширение города и наличие промышленности. В 1974 году городу был присвоен статус города и состоялись первые выборы мэра. Им был избран председатель комиссии по созданию города и председатель городского Совета — Мордехай Алон.
В начале 90-х годов в развитии Нацрат-Илита начался новый период. Он связан с приездом в город Большой алии.
Бывший начальник отдела абсорбции Нацрат-Илита Роман Кайц вспоминал: …в конце 1989 года в Нацрат-Илит проживало 24 тысячи населения. А уже в конце 1989 года в Нацрат-Илит приехало 207 семей (576 человек), а в январе — феврале 1990 года — более 300 семей и до конца года — 1878 семей (5876 человек). В 1991 году — 4744 человека и, затем до 1996 года — ежегодно в город приезжало почти по 2000 человек.
Всего, по свидетельству Р. Кайца, в Нацрат-Илит прибыло около 29 тысяч человекНе все они остались жить здесь, но первые месяцы абсорбции провели в этом городе. В эти годы началось интенсивное жилищное строительство в районах Зев (Марио Лезник), Ноф-Исраэль, Ар-Йоны. При том, здесь возводились уже не малогабаритные квартиры, которые строились в 60-е, 70-е годы, а большие квартиры современной планировки, многие из которых имели защищённую комнату. Эти районы получили хорошие транспортные развязки, школы, детские сады, магазины и культурные учреждения. Для семейных пар пенсионного возраста были построены два хостеля на улицах Голан и Исраэль, а также «Диюр муган» на улице Апсагот и «Микбацей диюр» на Ар-Йоне.
Для изучения иврита было открыто 64 ульпана (классов для изучения иврита). Новые репатрианты пополнили ряды работников фабрики «Элит-Штраус», «RH электроника», «ТАСС», «Фениция», «Атахоф», «Таасият рехев», «Мельта», «Амлет», «Липеро-лайт», «Персона», «Салина» и ещё нескольких десятков небольших предприятий и мастерских.
В связи с тем, что в городе поселилось много учёных — докторов и кандидатов наук, было создано Научно-техническое объединение, председателем которого был избран доктор технических наук Олег Горошин.
В годы приезда большой алии в Нацрат-Илите стала выходить первая газета на русском языке под редакцией Р. Цивина.

Ноф-ха-Галиль 
В 2019 году город принял решение переименоваться в Ноф-ха-Галиль (, «Вид на Галилею»).

Мэры Ноф-ха-Галиля 
 С 1974 по 1977 гг. — 
 С 1977 по 2008 гг. — 
 С 2008 по 2016 — . (В связи с привлечением его дважды к судебной ответственности и. о. мэра города исполняли  и )
 С 2016 по н.в. — Ронен Плот

Население 

В том числе 69,7 % еврейского, остальные — выходцы из СНГ, Европы, Эфиопии, Марокко, арабы мусульмане и христиане — 24,5 процента, другие национальности.
Возрастная структура населения: дети до 10 лет составляют 12,1 %, в возрасте 10—19 лет — 13,3 %, в возрасте 20—44 года — 42,5 %, в возрасте 45—64 — 37,9 %, в возрасте 64 и старше — 16,9 %.

Занятость населения 
По данным на 2010 год число занятых работников во всех сферах было 19 860, а число самозанятых — 7248. Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 5808 шекелей (средняя зарплата в Израиле — 7522 шекеля). Безработными было 558 человек, из них 273 мужчины (средний возраст 46 лет). Пенсии и пособия по старости получали 7424 человека, а социальные пособия — 3416 человек.

Архитектура 
В Ноф-ха-Галиле есть целые улицы стандартных жилых домов. Однако есть и оригинальные строения. К ним относится здания центральной синагоги города, мэрии Нацрат Илита, суда Северного округа, Центра абсорбции еврейского агентства Сохнут. Последнее здание, по мнению авторитетного жюри знаменитых израильских архитекторов, вошло в число 20-ти (заняло 11 место) наиболее красивых и оригинальных зданий страны.

Промышленность 
Ноф-ха-Галиль является центром промышленности, торговли и услуг для многих окрестных населённых пунктов. Промышленность занимает центральное место в структуре экономики города. Около половины всех работающих в городе заняты в промышленности. В городе пять промзон: «Алеф», «Бет», «Гимель», «Ар-Йона» и «Ципорит», в которых расположены около ста различных предприятий. В промышленной зоне «Ципорит» в более чем 30 предприятиях трудится более 3800 человек.

Банки и почта 
Жители города могут воспользоваться услугами банка Апоалим, Дисконт, Леуми, Мизрахи-Тфахот, Яхав. Работают отделения почты в районах: Раско, Ар-Йона, Дромит, Каньона, Ноф-Исраэль.

Транспорт

Медицинское обслуживание 
Работают поликлиники четырёх больничных касс: Клалит, Маккаби, Меухедет и Леумит. В городе нет больницы, но в соседнем Назарете расположены итальянская, французская и английская больницы. При необходимости, больные могут получить медицинскую помощь в соседнем городе Афуле в медицинском центре Ха-Эмек.
В городе работает станция скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом».

Общественные и политические организации 
Работают городские организации партий: Ликуд, Наш дом Израиль, Авода, Кулану и Еврейский дом.
В 1975 году создана одна из первых в Израиле ветеранская организация борцов против нацизма во Второй мировой войне (председатель Лев Лапидус). Работает Комитет инвалидов Второй мировой войны (председатель Пётр Иткес). Создано городское отделение общества «Беженцы Холокоста (эвакуированных в годы Второй мировой войны)» (председатель Семён Верновский). Большую работу в городе проводят землячества «Россия», «Азия», «Беларусь», Украины, Молдовы и других бывших союзных республик СССР, «Румыния», «Польша», «Латинская Америка» и др.
В каждом микрорайоне есть несколько синагог. Центральная городская синагога построена в 1961 году.
Работает центр «Шорашим» — городской филиал организации «Цоар», который помогает русскоязычным гражданам в процедуре подтверждения еврейства в раввинатском суде.

Образование 
В Ноф-ха-Галиле 12 школ — в том числе шесть начальных школ и 4 средних школы (2 гимназии (тихоны)). В 2011 году в 196 классах учились более 4500 учащихся. Среднее число учащихся в классах 21 ученик.
В городе широко развита и сеть дошкольных городских учреждения (16 детских садов) и поэтому здесь можно свободно устроить детей в детские сады.
В Нацрат Илите с 1987 года работает колледж имени первого мэра города Мордехая (Мотке) Алона. В колледже можно получит степень «практического инженера» (practical engineer) по специальностям: архитектура, внутренний и ландшафтный дизайн; механика (специализация — компьютерное проектирование); механика (специализация — автомобили); мехатроника; промышленность и управление; программирование; электроника (специализация — микрокомпьютеры); электричество. Те, кто не имеет аттестата о среднем образовании или хотят освежить свои знания, могут пройти годичный подготовительный курс, включающий в себя иврит, английский язык и математику. В колледже имеется возможность повысить свою квалификацию и окончить курсы по всевозможным технологическим направлениям: компьютерное черчение (AutoCad, SolidWorks); компьютерная графика (Photo Shop, Free Hand); бухгалтерия; секретарей и другие.

Культура

Дома культуры 
Открыта и функционирует сеть из 8 домов культуры и концертного зала «Эшколь ха-Паис». Старейшим из них является дом культуры «Беркович». В нём проходят театральные спектакли из лучших театров страны, концерты эстрадных артистов Израиля и других стран, спектакли, мероприятия на разных языках для детей. Дома культуры: «Багно» расположен в микрорайоне Бен-Гурион, центр «Гордон» в микрорайоне Дромит, «Мерказ цеирим» (молодёжный центр) находится в Северной части города, «Крамим» в микрорайоне Крамим (он проводит работу в основном на арабском языке), имени И. Грина работает в микрорайоне Ар-Йона. Работает городской хор «Атиква» под руководством Розалии Куперман и концертмейстера Ирины Вишневской.

Театры 
Работают самодеятельные театры: «Зэхут» на испанском языке, «Галилея»-под руководством Бориса Рабкина и арт-студия «Лавон» на русском языке и театральная группа на иврите.

Международные фестивали 
С 2012 года в Ноф-ха-Галиле проводится Международный фестиваль русской поэзии и искусства «Арфа Давида». Учредители и организаторы Фестиваля — Людмила и Михаил Чеботарёвы.
За четыре года существования фестиваля в нём приняли участие более 200 поэтов, переводчиков, художников и музыкантов. Например, в 2015 году на фестиваль прислали свои работы поэты, художники и музыканты из 17 стран мира.

Изобразительное искусство 
На художественных выставках можно увидеть картины местных художников — членов Союза художников Израиля: Иосифа Резникова, Олега Шкреда, Александра Ялова, Дарьи Лобковской.

Литературное объединение 
Работало литературное объединение «Галилея», оно издало (вышло 10 номеров) журнал «Галилея», главным редактором которого являлся писатель Марк Азов. Теперь его именем названо литературное объединение литераторов города. В его состав входили члены Союза писателей Израиля: Борис Эскин, лауреат премии имени поэта Д. Самойлова, Юрий Пологонкин, Владимир Иткинсон, Михаил Бриман, Нина Ечменева, Стелла Подлубная, Инна Костяковская и другие. Руководит литературным объединением Мария Войтикова — автор 5 книг, член Союза писателей Израиля, главный редактор журнала «Под небом Галилеи».

Библиотеки 
Работает городская центральная библиотека при доме культуры Беркович, с учётом трёх филиалов библиотечный фонд её насчитывает около 150 тысяч книг, а пользуются библиотекой более 12 тысяч жителей города. В библиотеке имеются разделы с широким ассортиментом книг для детей, юношества и взрослых на иврите, испанском, русском и английском языках, справочная литература и журналы. Желающие могут читать литературу и периодику в Интернет-классе, который работает при библиотеке.

Печать 
Газета «Индекс» на русском языке (издаётся с 1994 года), две газеты на иврите — «Увда» и «Индекс-ха Галиль». В интернете есть несколько городских сайтов, которые информируют обо всём, что происходит в городе.

Музеи 
 Музей Катастрофы и Героизма еврейского народа,
 Центр «Яд ле-баним», посвящённый памяти тех, кто погиб, защищая Израиль.

Спорт 
Городская футбольная команда «Апоэль» играет в лиге «Леумит». В городе есть также баскетбольная команда Апоэль Ноф-ха-Галиль.
Работает «Кантри-клаб» с плавательным бассейном и тренажёрными залами, футбольный стадион имени И. Грина, который может вместить почти 4500 зрителей, теннисные корты, десятки спортивно-игровых площадок под открытым небом. Городской открытый бассейн есть возле Кантри Клаба и в гостинице Плаза, а в доме культуры «Беркович» после капитального ремонта действует крытый центр «Аметхам» с большим крытым бассейном и спортивными кружками.

Туризм 
Более трети территории Ноф-ха-Галиля занимают зелёные насаждения. Он привлекает большое количество туристов не только из Израиля, но из других стран мира. В городе работает несколько бюро путешествий и экскурсий. Для туристов созданы условия для приятного отдыха и развлечений. С обзорных площадок города открывается вид на Израельскую долину, гору Тавор и нижнюю Галилею.
В городе и в окрестностях города можно совершить экскурсии в древний Назарет, Национальный парк Ципори, гору Тавор.
Имеется гостиница Плаза (184 номера, включая 6 номеров люкс, бассейн, джакузи, тренажёрный и банкетный залы). В городе большой выбор ресторанов и кафе. Для новых репатриантов есть один из проектов отдела абсорбции муниципалитета — «Университет на колёсах» (руководитель Семён Шендеров). Он позволяет изучить историю Израиля не в учебных аудиториях, а во время экскурсий по стране.

Города-побратимы 
  Алба-Юлия (), Румыния
  Дьёр (), Венгрия
  Кикинда (), Сербия
  Клагенфурт (), Австрия
  Леверкузен (), Германия
  Сент-Этьен (), Франция
  Сан-Мигель-де-Тукуман (), Аргентина
  Черновцы (), Украина
  Умань (), Украина
  Биробиджан (), Россия

Литература 
 Фотоальбом Nazereth Illit (текст на иврите и английском языках)- Иерусалим:1981. 96с.ил.
 Фотоальбом Nazereth Illit (текст на иврите и английском языках)- Иерусалим:1998.120с.ил.
 Пологонкин, Юрий. Прогулки по Нацерет Илиту с Менахемом Ариавом -Нацрат Илит:1998.96с.
 О нас, о городе и о любви. Сост. и под ред. Татьяны Мороз. Хайфа: 2007.387c. ISBN 978-965-5553-27-7
 Лившиц, Владимир. Нацрат Илит: очерк истории, памятные места и топонимы.-Хайфа:2015.112 с. ил.
 Лившиц, Владимир. Нацрат Илит: очерк истории, памятные места и топонимы.2-е изд. допол. и испр.-Хайфа. 2016. 248 с., ил.
 Лившиц, Владимир. Нацрат Илит: историко-краеведческий очерк — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing — 2018. 288 с. ил. ISBN 978-613-9-81527-2
 Лившиц, Владимир. Нацрат Илит: краткий исторический очерк. Нацрат Илит:2017. 96 с., ил.
 Forman, G. Military Rule, Political Manipulation, and Jewish Settlement: Israeli Mechanisms for Controlling Nazareth in the 1950s. The Journal of Israeli History t. 25.2006. s. 335—359.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета (иврит) 
 Сайт о городе (русский язык) 
 
 
 Фильм Натана Гросса «Городок в Назаретских горах», 1957 г. 

Города Израиля
Города развития